Schlaginhaufen ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Schlaginhaufen, Schweizer Handballspieler und -funktionär 
 Johann Schlaginhaufen (1498–1560), deutscher Theologe und Reformator
 Otto Schlaginhaufen (1879–1973), Schweizer Anthropologe und Ethnologe

Siehe auch:
 Schlagenhauf